Scarabaeoidea är en överfamilj av skalbaggar. Scarabaeoidea ingår i ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Scarabaeoidea 34 398 arter.

Till familjen hör bland annat pillerbaggen, känd som de forntida egyptiernas heliga skarabé, ollonborren och knotbaggarna.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar